Korsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsörarna, Nagu, Åboland, 
 Korsörarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Korsören

Robotskapade Finlandförgreningar